Tarik Elyounoussi (født 23. februar 1988) er en norsk fodboldspiller.

Landsholdskarriere
Han har tidligere spillet for Norges landshold. Han har spillet 57 landskampe for Norge.

Norges fodboldlandshold

|-
|2008||3||1
|-
|2009||0||0
|-
|2010||0||0
|-
|2011||1||0
|-
|2012||9||3
|-
|2013||13||2
|-
|2014||8||2
|-
|2015||2||0
|-
|2016||1||0
|-
|2017||6||0
|-
|2018||7||0
|-
|2019||7||1
|-
!Total||57||9
|}

Referencer

Eksterne henvisninger

Fodboldspillere fra Norge